Helena Tekla Ossolińska (ur.około 1620, zm. 1687) – polska szlachcianka.

Poślubiła Aleksandra Michała Lubomirskiego w 1637 roku.

Wywód przodków

Helena Tekla Ossolińska
Helena Tekla Ossolińska
Urodzeni w XVII wieku
Zmarli w 1687
Żony senatorów I Rzeczypospolitej